Lübecker Totentanz steht für:

 Lübecker Totentanz, Bilderzyklus mit mittelniederdeutschen Untertexten von 1463 in der Lübecker Marienkirche
 Lübecker Totentanz, neuer Bilderzyklus in der Lübecker Marienkirche von 1701, siehe Lübecker Totentanz #Kopie
 Lübecker Totentanz, Oratorium von Walter Kraft (1954)
 Neuer Lübecker Totentanz, Drama von Hanns Henny Jahnn (1931)

Siehe auch:

 Des dodes dantz, mittelniederdeutsche, von Hans van Ghetelen gedruckte Inkunabel aus Lübeck (1489)
 Totentanz (Distler), Motette von Hugo Distler (1934)